«Генри: портрет серийного убийцы» () — дебютный фильм режиссёра Джона Макнотона о серийных убийцах Генри Ли Лукасе и Отисе Туле, снятый в 1986 и вышедший на экраны в 1990 году. Фильм вольно трактует биографию Тула — он никогда не был сокамерником Генри Ли Лукаса. Кроме того, в фильме показано, что Генри убил Отиса и убежал с Бекки Пауэлл, тогда как в реальности Тул умер в тюрьме спустя много лет после этого случая.

Сюжет 
История Генри Ли Лукаса, выходца из Техаса, признавшегося в массовых убийствах и в том, что склонил своего товарища по предыдущей отсидке, страдающего лёгким слабоумием извращенца Отиса, к соучастию в особо тяжких преступлениях. Генри выбирал себе жертвы в различных точках города, разъезжая на своём зелёном «Шевроле-Импала», каждый раз меняя не только свою дислокацию, но и орудия убийства: нож, огнестрельное оружие, удавки и пр. Убивал он, обладая большой физической силой, и голыми руками.

В ролях 
 Майкл Рукер — Генри
 Трэйси Арнольд — Бекки
 Том Таулз — Отис
 Дэвид Кац — босс Генри
 Курт Нейбиг — школьник
 Эрик Янг — офицер, надзирающий за освобождёнными преступниками

Награды и номинации 
 1990 — участие в конкурсной программе кинофестиваля в Локарно.
 1990 — приз лучшему актёру (Майкл Рукер) на кинофестивале в Сиэтле.
 1990 — три приза Каталонского кинофестиваля: лучший фильм, лучший режиссёр и приз Каталонской ассоциации критиков и сценаристов (все — Джон Макнотон).
 1991 — 4 приза фестиваля фантастического кино Fantasporto: лучший фильм (Джон Макнотон), сценарий (Ричард Файр, Джон Макнотон), актёр (Майкл Рукер), актриса (Трэйси Арнольд).
 1991 — приз «Серебряный ворон» Брюссельского фестиваля фантастических фильмов.
 1991 — 6 номинаций на премию «Независимый дух»: лучший фильм (Лиза Дедмонд, Стивен Джонс, Джон Макнотон), режиссёр (Джон Макнотон), сценарий (Ричард Файр, Джон Макнотон), актёр (Майкл Рукер), актёр второго плана (Том Таулз), актриса второго плана (Трэйси Арнольд).

Примечания

Ссылки 
 
  
 «Генри: Портрет серийного убийцы» на сайте Box Office Mojo

Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы о реальных серийных убийцах
Лауреаты кинофестиваля Fantasporto
Фильмы об инцесте
Фантастические фильмы 1986 года
Фильмы США 1986 года
Фильмы-слэшеры